Cristelo peut désigner :
au Portugal :
Cristelo, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Cristelo, paroisse civile de la municipalité de Caminha, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Cristelo, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Cristelo, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.